Kujalia bezeichnet:
 Kujalia (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kujalia (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kujalia (See), See im Distrikt Uummannaq, Grönland